Țările cu numărul cel mai mare de creștini: